Sela - parte dos arreios do cavalo, em que se senta.
Ou ainda:
 Sela (Star Trek) - personagem do cinema
 Sela túrcica - (ou sela turca) cavidade do osso esfenóide;
 Rio Sela - um rio na Espanha;
Síndrome da sela vazia - doença na sela túrcica

Pessoas 
 Selá - uma personagem bíblica;
 Sela Apera - atiz inglesa;
 Sela Ward - atriz estadunidense
 Benny Sela - criminoso israelense;
 Dudi Sela - tenista israelense

Ver também
Selah - localidade estadunidense.
Sella (desambiguação)

Desambiguação